Никола́й Ива́нович Пейко́ (, Москва — 1 июля 1995, там же) — советский и российский композитор, дирижёр, педагог. Лауреат двух Сталинских премий (1947, 1951). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1964).

Биография 
В 1933—1937 годах обучался в музыкальном училище при Московской консерватории у Г. И. Литинского (композиция) и И. В. Способина (теоретические дисциплины). В 1940 году окончил Московскую консерваторию, куда был принят сразу на третий курс в класс Н. Я. Мясковского (композиция) и  В. А. Цуккермана (анализ музыкальных форм).

В 1943 году начал преподавать в консерватории, сначала в качестве ассистента Д. Д. Шостаковича и Н. Я.  Мясковского, а вскоре возглавил собственный композиторский класс. Также был руководителем композиторской кафедры в Институте имени Гнесиных (с 1958 года — профессор). Н. Пейко — один из самых авторитетных после Мясковского композиторов-педагогов московской композиторской школы. Снискал репутацию выдающегося энциклопедиста своего времени.

Воспитал более 70 композиторов, среди которых Юрий Абдоков, София Губайдулина, Алексей Ларин, Александр Журбин и другие. Вместе с Б. А. Чайковским присутствовал при аресте композитора Моисея Вайнберга 6 февраля 1953 года. Совместно с Д. Д. Шостаковичем способствовал освобождению Вайнберга из заключения. М.С. Вайнберг посвятил Н.И. Пейко свой вокальный цикл на стихи Шекспира. Отец Пейко — Иван Игнатьевич — был арестован и расстрелян на Бутовском полигоне в 1937 году. Репрессиям подверглись практически все близкие родственники жены композитора — Ирины Михайловны (урождённая княжна Оболенская).

Н. И. Пейко умер 1 июля 1995 года в Москве. Похоронен на Домодедовском кладбище рядом с женой, Ириной Михайловной Пейко-Оболенской.

В 1999 г. учрежден "Фонд им. Н. И. Пейко". Памяти музыканта посвящен "Международный конкурс композиторов им. Николая Пейко": номинации — "Секция оркестровой (симфонической) музыки"; "Секция камерно-инструментальной (ансамблевой) музыки"; "Секция камерно-вокальной (ансамблевой) музыки". С 2000 г. по 2011 г. Президентом Фонда и Председателем жюри конкурса являлся Народный артист России, Лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации, профессор МГК им. П. И. Чайковского К. С. Хачатурян. С 2012 г. Президентом фонда и Председателем жюри конкурса избран Художественный руководитель международной творческой мастерской "Terra Musica", профессор МГК им. П. И. Чайковского  Ю. Б. Абдоков.

Творчество 
Стиль Пейко связан с традициями русской и западной симфонической музыки, в том числе — сочинениями Н. Я. Мясковского. В поздний период творчества экспериментировал с двенадцатитоновой техникой, оставаясь приверженцем традиционного ладо-тонального мышления. Произведения композитора отличаются яркой и изысканной оркестровкой и поэтической глубиной. Цикл симфоний Пейко принадлежит к числу наиболее значимых в европейской симфонической культуре XX века.
Композитор обладал редким аналитическим даром, что способствовало написанию ряда блестящих критических статей и эссе, в том числе о 27-й симфонии Мясковского, инструментальных миниатюрах О. Мессиана, В. Лютославского и других. Большое влияние на творческое мышление композитора оказало его серьёзное (в продолжение всей жизни) увлечение шахматами.

Основные сочинения 
Оперы
 «Айхылу» (1943, 1953 (2-я ред.))
 «Дней давних бой» (1981)
 «Ночь царя Ивана» (1982)

Балеты
 «Весенние ветры» (1950, в соавт. с З. Хабибуллиным)
 «Жанна д’Арк» (1953—1955)
 «Берёзовая роща» (1964)
 «Абакаяда» (1983)

Оратории
 «Ночь царя Ивана» (1967, переработана в оперу)

Оркестровые сочинения
 Девять симфоний (1945, 1946, 1957, 1965, 1968, 1972, 1980 (для оркестра народных инструментов), 1986, 1992)
 Симфониетта (1940)
 Концерт-симфония (1947)
 Концерт для фортепиано с оркестром (1943—1947)
 Симфоническая сюита «Из русской старины» (1948)
 «Молдавская сюита» (1949—1950)
 Семь пьес на темы народов СССР (1950)
 Две концертные фантазии для скрипки с оркестром (1953, 1964)
 Симфоническая баллада (1956)
 «Из якутских легенд» (1940—1957)
 Концерт-симфония (1974)
 Концерт для гобоя и камерного оркестра (1983)
 «12 афоризмов и постлюдия» (1993)
 Концерт для малой домры и оркестра (1967)
 Элегическая поэма для струнных (памяти Н. Я. Мясковского)

Камерные сочинения
 Фортепианный квинтет (1961)
 Четыре струнных квартета (1962, 1965, 1976…)
 Две сонаты для фортепиано (1946—1954, 1972—1975)
 Две сонатины для фортепиано
 «Легенда» для кларнета и арфы и других инструментов
 Прелюдия и Токката для скрипки и фортепиано
 Сонатина для тубы и фортепиано
 Децимет для флейты, гобоя, кларнета, валторны, фагота, скрипки, альта, виолончели, контрабаса и фортепиано

Фильмография (композитор)
  — Скорая помощь (мультфильм)
  — Налим (короткометражный фильм)
  — В лесной чаще (мультфильм)
  — Сказка о попе и о работнике его Балде (мультфильм)
  — 1917—1957. Сквозь годы мчась… (Незабываемые годы) (документальный фильм)
  — В начале века (художественный фильм)

Аудиопостановки
 1962 — «Приключения Чиполлино» — грампластинка. Композиция З. Потаповой и С. Богомазова, музыка Н. Пейко. Оркестр под управлением В. Ширинского. Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия».
Песни, романсы, музыка к театральным постановкам

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1964)
 Сталинская премия  — за 1-ю симфонию
 Сталинская премия — за «Молдавскую сюиту» для симфонического оркестра 
 орден Трудового Красного Знамени (28.12.1946)
 медали

Библиография 
 Абдоков Ю. Николай Пейко: Восполнивши тайну свою... (монография). М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви; Издательский дом "Русская Консерватория"; издательство БОС, 2020. (ISBN 978-5-88017-860-5).
Рыбакина Е. Николай Пейко: очерк жизни и творчества. — М.: Музыка, 1980

Примечания

Ссылки 
 Статья о Пейко на сайте Николая Мясковского

Балетные композиторы
Преподаватели Московской консерватории
Члены Союза композиторов СССР
Оперные композиторы
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Похороненные на Домодедовском кладбище